Печерская волость — название ряда административно-территориальных единиц в Российской империи и советских республик (РСФСР, УССР).

Список 
 Печерская волость — в составе Усть-Сысольского уезда Вологодской губернии.
 Печерская волость — в составе Нижегородского уезда Нижегородской губернии.
 Печерская волость — в составе Брацлавского уезда Подольской губернии.
 Печерская волость — в составе Псковского уезда Псковской губернии.

Другое 
 Печорская волость — в составе Печорского района Псковской области (в 2005 году вошла в состав городского поселения Печоры).

См. также 
 Печерский район